Anton Andersson kan syfta på:

 Anton Andersson, född 1981, svensk friidrottare
 Anton Andersson (fotbollsspelare), född 1987, svensk fotbollsspelare
 Anton Anderson, 1892−1960, amerikansk ingenjör och politiker

Se även 
 Anton Andersen